Воловий глаз — многозначный термин:

 Воловий глаз — бабочка из семейства бархатниц.
 Воловий глаз — озеро в Московской области.